kardiomiopatia ograniczająca
 Royal College of Music